Левашевка

Населённые пункты
 Левашевка — Воронежская область, Аннинский район.
 Левашевка — Татарстан, Бугульминский район.

Прочее
 Левашевка — река в Даниловском районе Ярославской области; приток Саводранки.

См. также 
 Левашовка